

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 11 podstawowych 
 Pniewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew 
 Pniewo – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Pniewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Pniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Pniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Pniewo – przysiółek wsi Osiek-Włostybory w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Pniewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Pniewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo 
 Pniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów 
 Pniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek 
 Pniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty 
 Pniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino

Zobacz też 
 Pniewo Wielkie, Pniewo-Czeruchy, Pniewo-Kolonia